El FC Zenit de San Petersburgo es un club de fútbol ruso fundado en 1925. El club se clasificó por primera vez para la competición de la UEFA como Zenit Leningrad en 1980, cuando terminó tercero en la Top League soviética para llegar a la Copa de la UEFA 1981-82 como representantes de la Unión Soviética. Unión; sin embargo, fueron eliminados en la primera ronda por Dynamo Dresden de Alemania Oriental, perdiendo 6-2 en el global. Se clasificaron para la Copa de Europa por primera vez en 1985-86 después de ganar la Liga Superior soviética de 1984. Se clasificaron para la Copa de la UEFA dos veces más antes de la desintegración de la Unión Soviética (en 1987–88 y 1989–90), pero luego tuvieron que esperar 10 años para otra aparición.

Después de ganar la Copa de Rusia 1998–99, el Zenit se clasificó para la Copa de la UEFA 1999–2000, pero fue nuevamente eliminado en la primera ronda por el club italiano Bolonia, perdiendo 5–2 en el global. En la década de 2000, el Zenit se clasificó para la Copa de la UEFA en cuatro ocasiones: fue eliminado en la primera ronda en 2002-03, la fase de grupos en 2004-05 y los cuartos de final en 2005-06 antes de reclamar su primer título europeo al vencer a Escocia. club Rangers 2-0 en la final de la Copa de la UEFA 2008 en el City of Manchester Stadium. Esta victoria significó que jugarían en la Supercopa de la UEFA de 2008 contra el Manchester United, campeón de la Liga de Campeones, al que vencieron 2-1. Tras sus tres primeros títulos de la Premier League rusa en 2007, 2010 y 2011-12, se clasificaron para la Copa de Europa (ahora la UEFA Champions League) por primera vez en 20 años, pero aún no han superado la fase de octavos de final.

Partidos

Récord general 
 Estadísticas actualizadas al último partido disputado el 24 de febrero de 2022.

Por competencia

Por país

Notas

Referencias 

Equipos de fútbol de Rusia